Села:
 Ярке Поле — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ярке Поле — Автономна Республіка Крим, Кіровський район